Антоний (Соколов)
 Антоний (Соколов, Алексей Фёдорович) (ок. 1767—1827) — архиепископ Подольский и Брацлавский.
 Антоний (Соколов, Иаков Григорьевич) (1850—1911) — епископ Черниговский и Нежинский.